Jean Felix Marie Guillaume prins van Luxemburg (Kasteel Betzdorf, 15 mei 1957), prins van Luxemburg, prins van Nassau, prins van Bourbon-Parma, is de tweede zoon van groothertog Jan en groothertogin Josephine Charlotte. Hij is de tweelingbroer van prinses Margaretha. 

Op 8 september 1986 werd er een dochter Marie Gabrielle geboren uit de relatie van Jan van Luxemburg en Hélène Vestur (1958), juriste. Twee weken na de geboorte van zijn dochter maakte Jean bekend dat hij afzag van zijn rechten op de Luxemburgse troon; hij en zijn kinderen maken dan ook geen deel meer uit van het groothertogelijk huis. Op 27 mei 1987 huwde Jean morganatisch met Hélène Vestur. Hélène en dochter Marie Gabrielle werden gravin van Nassau. Jean van Luxemburg en Hélène Vestur kregen daarna nog drie zoons. Later is besloten dat de kinderen alsnog de titel prins of prinses van Nassau mogen dragen.

 Marie Gabrielle (8 september 1986)
 Constantin (22 juli 1988)
 Wenceslas (17 november 1990)
 Carl-Johann (15 augustus 1992)

Na een echtscheiding op 13 december 2004 trad Jean van Luxemburg op 18 maart 2009 in Roermond in het huwelijk met Diane de Guerre (1962), dochter van de Franse generaal C.C. de Guerre (1910-1997) en de Nederlandse E.M.H.T.T. de Guerre-gravin Wolff Metternich (1923-2016).

Prins van Luxemburg
Prins van Nassau